Příjmení Janota má více nositelů:

 Eduard Janota (rozcestník) – více osob
 Lukáš Janota (* 1983) – český divadelní a filmový herec
 Miroslav Janota – více osob
 Oldřich Janota (* 1949) – český písničkář, kytarista, zpěvák a experimentální hudebník
 Pavel Janota, vl. jm. Josef Jakub Toužimský (1848–1903) – český novinář a spisovatel
 Svetlana Janotová (* 1986) – slovenská divadelní herečka